Název Javoří má více sídel:
 Javoří (Kolinec), část obce Kolinec v okrese Klatovy
 Javoří (Hartmanice), část města Hartmanice v okrese Klatovy
 Javoří (Maletín), část obce Maletín v okrese Šumperk
 Javoří (Jistebnice), část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Dolní Javoří, část města Lázně Bělohrad v okrese Jičín
 Horní Javoří, část obce Pecka v okrese Jičín
 Javoří (Polsko) (Jaworze), obec v polské části Těšínska
 Javoří (tvrz) (Gaber/Gauer, též Gaberkirche), zřícenina hradu v Dolních Rakousích, nedaleko Vratěnína

Externí odkazy